Velika nagrada Francije 1964 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1964. Odvijala se je 28. junija 1964.

Dirka 

|-
! 1
| 22
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 57
| 2:07:49,1
| 2
| 9
|-
! 2
| 8
|  Graham Hill
| BRM
| 57
| + 24,1 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 20
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 57
| + 24,9 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 4
|  Peter Arundell
| Lotus-Climax
| 57
| + 1:10.6
| 4
| 3
|-
! 5
| 10
|  Richie Ginther
| BRM
| 57
| + 2:12.1
| 9
| 2
|-
! 6
| 12
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 56
| +1 krog
| 7
| 1
|-
! 7
| 14
|  Phil Hill
| Cooper-Climax
| 56
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 8
| 36
|  Mike Hailwood
| Lotus-BRM
| 56
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 9
| 26
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 55
| +2 kroga
| 8
|  
|-
! 10
| 34
|  Chris Amon
| Lotus-BRM
| 53
| +4 krogi
| 14
|  
|-
! 11
| 28
|  Maurice Trintignant
| BRM
| 52
| +5 krogov
| 16
|  
|-
! 12
| 32
|  Bob Anderson
| Brabham-Climax
| 50
| +7 krogov
| 15
|  
|-
! Ods
| 16
|  Innes Ireland
| BRP-BRM
| 32
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 31
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 24
|  John Surtees
| Ferrari
| 6
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 18
|  Trevor Taylor
| BRP-BRM
| 6
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 30
|  Jo Siffert
| Brabham-BRM
| 4
| Sklopka
| 17
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1964
1964